Аркадий Иванович Пирогов  (1931, Керчь  — 1992, Москва) — специалист в области магнитных материалов, доктор технических наук, профессор кафедры электрофизики Московского энергетического института. Действительный член Академии информатизации.

Биография 
Аркадий Иванович Пирогов родился в 1931 году в городе Керчь. В 1949 году поступил в Московский энергетический институт (МЭИ) на факультет электрификации промышленности и транспорта, а в 1952 году перевелся учиться на факультет Электровакуумной техники и специального приборостроения (ЭВПФ) на недавно организованную кафедру счетно-решающих приборов и устройств (ныне вычислительной техники), которую и окончил. В 1955 году поступил в аспирантуру МЭИ.

В этот период на кафедре, где он работал над диссертацией основной тематикой были потребности развития шифротехники, в которых применялись магнитные элементы. В качестве магнитных элементов применялись тороидальные сердечники из пермаллоевой ленты толщиной до 3 микрон и ферритовые сердечники, широко используемые в промышленности.
Головным предприятием в этой  области был Научно-исследовательский институт автоматики (НИИА).  Аркадий Иванович занимался исследованиями свойств этих сердечников. По материалам этих работ были написаны его кандидатская диссертация и докторская диссертация на тему: «Экспериментальное и теоретическое исследование магнитных свойств малогабаритных сердечников».

После защиты докторской диссертации получил степень доктора технических наук, звание профессора.

Область научных интересов: магнитные материалы, их свойства и применение в вычислительной технике и автоматике.  Профессор кафедры электрофизики А. И. Пирогов был научным руководителем ряда аспирантов МЭИ, принимал участие в подготовке инженеров, вёл большую научно-педагогическую работу со студентами Научно-исследовательского института автоматики (НИИА). Последние годы занимал должность ученого секретаря диссертационных советов НИИА и МЭИ. Был избран академиком Академии информатизации.

Аркадий Иванович Пирогов скоропостижно скончался в 1992 году в возрасте 61 года.

Награды и звания 
 Медаль «За трудовое отличие»

Труды 
 Пирогов А.И., Шамаев Ю.М. Характеристики ферритовых сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса. Справочник. — М.: МЭИ, 1962.

Литература 
 МЭИ: история, люди, годы: сборник воспоминаний. В 3 томах, 2010, Москва. «Издательский дом МЭИ» т. 2 с. 501.

Ссылки 
 Аркадий Иванович Пирогов. Экспериментальное и теоретическое исследование магнитных свойств малогабаритных сердечников: Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора технических наук. Московский энергетический институт. Москва, 1970. 

Википедия:Биографии современников
Выпускники МЭИ
Преподаватели МЭИ